4, het jaar 4
 4 (getal), het getal vier
 4 (Beyoncé), een album van de Amerikaanse zangeres Beyoncé
 4 (Foreigner), een album van de Amerikaanse rockgroep Foreigner
 4 (I.O.S.), een album van de Nederlandse band I.O.S.
 4 (Johan), een album van de Nederlandse band Johan
 Play4 (vroeger VIER), een Belgische televisiezender
 Vier (album), een elpee van Willem Vermandere

Zie ook 
Four (doorverwijspagina)